Hosszú Zoltán (1897–1944) erdélyi születésű magyar színművész
 Hosszú Zoltán (1944–) erdélyi magyar politikus, volt szenátor